Dayana Yastremska era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Magda Linette ha battuto Leonie Küng con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Petra Martić (primo turno)
  Wang Qiang (quarti di finale)
  Zheng Saisai (quarti di finale)

 Magda Linette (campionessa)
 Wang Yafan (primo turno)
 Zhu Lin (secondo turno)
 Nao Hibino (semifinale)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard
  Patcharin Cheapchandej (primo turno)

 Petra Martić (primo turno)
 Wang Qiang (quarti di finale)

Qualificate 

  Leonie Küng (finale)
  Chihiro Muramatsu (primo turno)
  Liang En-shuo (secondo turno)

 Ulrikke Eikeri (primo turno)
 Ellen Perez (primo turno)
 Storm Sanders (secondo turno)

Lucky loser 

  Peangtarn Plipuech (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2020